Соммарёй () — населённый остров в западной части коммуны Тромсё в фюльке Тромс, Норвегия. Он расположен примерно в 36 км к западу от города Тромсё и является популярным местом отдыха для туристов из-за своих белых песчаных пляжей и красивых пейзажей. Остров соединён с соседним островом Сёр-Квалёй мостом.  

Одноимённая рыбацкая деревня Соммарёй охватывает часть острова, а также часть соседнего острова Хиллесёй, и множество мелких близлежащих островов. Деревня занимает площадь в 0,36 км², её население составляет 318 человек (2013 год), плотность населения — 883 чел/км². Деревня является типичной рыбацкой деревней с большим количеством местных рыболовецких судов, предприятий по переработке рыбы. Туризм также имеет важное значение для острова. Функционирует отель и доступна 

Изначально, место поселения было на соседнем острове , где была расположена старая церковь, в конце 1800-х годов перенесенная в Бреннсхольмен на острове Сёр-Квалёй. На острове Соммарёй поселения появились около 1900 года.

Галерея

Примечания 

Острова Тромса